Булы́к ( — "ключ", "родник") — село в Джидинском районе Бурятии. Административный центр сельского поселения «Булыкское».

География 
Село расположено по южной стороне региональной автодороги  в 6 км юго-западнее районного центра — села Петропавловка, на левом берегу реки Джиды.

Соседние населенные пункты — Петропавловка, Баян, Гэгэтуй, Нижний Бургалтай.

История 
Село было основано семьёй Дунаевых в 1907 году.

Население

Экономика 
Население преимущественно занимается сельским хозяйством, имеет личные подсобные хозяйства.

Социальная инфраструктура 
 Средняя школа
 Детский сад
 Дом культуры
 Библиотека
 Фельдшерско-акушерский пункт
 Магазины

Связь 
"Мегафон", "МТС", "Теле2","Ростелеком"

Достопримечательности 

 Писаница Черемушки (II—I тыс. до н. э.). Находится в 3,5 км южнее села в местности Черемушки.
 Могильник Черемушки I («Баян») (II—I тыс. до н. э.- X—XV века н. э.). Находится в 5,5 км южнее села.
 Могильник Черемушки-II (средневековье). Находится в 4 км южнее села, севернее могильника «Черемушки-I».
 Памятник первой сельской учительнице Марии Макарьиной.
 Фольклорный ансамбль «Черемушки»

Примечания

Источники 
 Лбова Л. В., Хамзина Е. А. Древности Бурятии: карта археологических памятников. — Улан-Удэ, 1999

Ссылки 
 Официальный сайт муниципального образования «Джидинский район»

Населённые пункты Джидинского района
Появились в 1907 году в России
1900-е годы в Бурятии